Csb - sigla da classificação Köppen-Geiger para o clima mediterrâneo.
 CSB - código IATA do aeroporto de Caransebeş (Romênia).
 csb - código ISO 639-2 e ISO 639-3 da língua cassúbia.
 C.S.B. - Congregação de São Basílio.
 C.S.B. - Irmãs de Santa Brígida.
CSB - Circular Sul a Braga

Desambiguações de siglas